Plaats in Indonesië
Muara Cawang (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Muara Cawang (Pseksu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Muara Cawang (Pulau Pinang), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra